Le Jiangnan (江南) est une région géographique proche de Shanghai en Chine ;
 Le district de Jiangnan (江南) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine.

Homonymie de toponyme